Кара Блек і Лізель Губер були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, у фіналі поступившись парі Серена Вільямс і Вінус Вільямс з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Main Draw

Жінки, парний розряд
2009 у жіночому тенісі
2009 в американському спорті